Francia forradalmi naptár, 1793. november 24-től 1805. szeptember 9-ig volt használatos Franciaországban
Szovjet forradalmi naptár, 1929. október 1-jétől 1940. június 26-ig volt használatban a Szovjetunióban